A korják ábécé a korják nyelv írására használatos. A jelenleg is használt cirill írást 1937-ben alakították ki. Előtte egy módosított latin írást használtak.

Az ábécé

Az 1931-es ábécé
Az 1931 és 1937 között használt ábécé betűrendje a következő volt:

Aa Bb Cc Dd Ee Әә Ff Gg Ğğ Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Pp Qq Rr Ss Şş Tt Uu Vv Ww Zz Ƶƶ Ьь '

Megjegyzések

További információk
Transliteraion of Non-Roman Scripts
Omniglot.com

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék